Russkaja Poljana (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Russkaja Poljana (Omsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Omsk, Rajon Russkaja Poljana
 Russkaja Poljana (Jüdische Autonome Oblast), Dorf in der Jüdischen Autonomen Oblast
 Russkaja Poljana (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa